Binə (Bakou)
Binə (Khojavend)

Voir aussi